Перистера може да се отнася за:

 Перистера, старо Марчища, село в дем Горуша (Войо), Населица, Егейска Македония, Гърция;
 Перистера, село в дем Седес, Солунско, Егейска Македония, Гърция;
 Перистера, остров от Северните Споради, Гърция.
 Перистера, крепост в град Пещера, България